Akören est le nom de plusieurs localités en Turquie :

 Akören, village situé dans la partie européenne de la province d'Istanbul ;
 Akören, village situé dans la province de Kirklareli ;
 Akören, ville et district situés dans la province de Konya ;
 Akören, village situé dans la province d'Afyonkarahisar ;
 Akören, village situé dans la province de Burdur ;
 Akören, village situé dans la province de Sivas.